Список событий в авиации в 1987 году:

События 
 9 марта — первый полёт палубного истребителя Як-141.
 31 мая — в аэропорт Лондон-сити приземлился первый самолёт.
 17 августа — первый полёт палубного истребителя Су-33.
 19 октября — первый полёт вертолёта Ка-126.
 6 декабря — состоялась официальная церемония принятия на вооружение МиГ-29 ВВС Индии

Персоны

Скончались 
 20 января — Алексей Николаевич Грацианский, лётчик-испытатель, конструктор, кандидат географических наук, Герой Советского Союза.
 30 июля — Сергей Михайлович Егер, советский авиаконструктор, член-корреспондент АН СССР с 1984 года, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда (1972).
 17 сентября — Муса Гареев, советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

Без точной даты 
 Четвериков, Игорь Вячеславович, советский авиаконструктор, кандидат технических наук (1951).

Примечания

См. также